Anthology — ряд музыкальных альбомов различных исполнителей, как правило сборников.

 Anthology — сборник Брайана Адамса.
 Anthology — альбом Alien Ant Farm.
 Anthology — сборник Asia.
 Anthology — сборник норвежской группы Burzum.
 Anthology — сборник немецкой группы Can.
 The Anthology — сборник Deep Purple.
 Anthology — сборник Майкла Джексона.
 Anthology — сборник группы House of Lords.
 The Anthology — сборник Джо Кокера.
 The Anthology (1947–1972) — сборник Мадди Уотерса
 Anthology — сборник группы Manowar.
 Anthology — сборник Гэри Мура.
 Anthology — двойной сборник группы Nosferatu.
 Hey Ho! Let’s Go: The Anthology — сборник группы Ramones
 Anthology — сборник Steve Miller Band.
 Anthology — сборник группы Obituary.
 Anthology — сборник группы Saxon.
 The Anthology... So Far — сборник Ринго Старра
 Anthology — сборник группы The Temptations.
 Anthology — сборник группы UFO.
 The Anthology — сборник Сэмми Хагара.
 Anthology 1 — альбом-сборник The Beatles, выпущенный звукозаписывающим лейблом Apple Records в ноябре 1995 года.
 Anthology 2 — альбом-сборник The Beatles, выпущенный звукозаписывающим лейблом Apple Records в марте 1996 года.
 Anthology 3 — альбом-сборник The Beatles, выпущенный звукозаписывающим лейблом Apple Records в октябре 1996 года.
 Anthology of Tom Waits — сборник автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный 1984 году.
 Anthology of Interest I — шестнадцатый эпизод второго сезона мультсериала «Футурама».
 Anthology of Interest II — восемнадцатый эпизод третьего сезона мультсериала «Футурама».
 Anthology 83–89 — двухдисковый сборник американской хард-рок-группы White Lion.
 Anthology: Set the World Afire — сборник лучших композиций американской хэви-метал группы Megadeth.

См. также 
 Anthologie — сборник немецкой группы Scooter.